Rape Day (с ) — отменëнная компьютерная игра в жанре visual novel для взрослых, разрабатываемая британской инди-студией Desk Plant и первоначально планировавшийся к выходу в апреле 2019 года. История сосредоточена на серийном убийце и насильнике, который во время зомби-апокалипсиса насилует и убивает женщин. Игра вызвала споры в Интернете, где петиции об удалении игры получили широкую поддержку, и ее страница была удалена из Steam в марте 2019 года, прежде чем она смогла быть выпущена.

Разработка 
Rape Day —  визуальный роман, в котором использовались разветвленные диалоги для развития сюжета, который вращался вокруг серийного убийцы-социопата и насильника, контролируемого игроком, который мог бы преследовать, насиловать и убивать различных женщин во время зомби-апокалипсиса. Ее разработчик, человек по имени Джейк, известный под псевдонимами Desk Lamp и Desk Plant, описал игру как чёрную комедию, вдохновленную различными книгами ужасов и психологическими триллерами. В процессе разработки он удалил сцену, в которой убивают ребенка, чтобы избежать того, чтобы игра была помечена как сексуальное насилие над детьми. Сцены игры были отрисованы в 3D, и, как сообщается, в ней было более 7000 слов и 500 изображений. Предупреждение на странице игры в Steam помечало игру как имеющую зрелый контент, включая сексуальное насилие, некрофилию и инцест. На скриншотах игры, среди прочего, были показаны обнаженные женщины, которых держали под дулом пистолета и подвергали сексуальному насилию.

На веб-сайте игры Desk Plant написал, что игра предназначалась для "нишевой аудитории", включая "4% населения в целом [которые] являются социопатами". В защиту игры он написал, что "запрет изнасилования в художественной литературе" потребовал бы "запрета убийств и пыток", добавив: "Большинство людей могут довольно хорошо отделять вымысел от реальности, а те, кто не может, не должны играть в видеоигры". Он также перечислил планы относительно игры на случай, если она будет запрещена в Steam, которые включали "обращение к другим качественным разработчикам, чьи игры были запрещены ... для организации нишевого сайта, где вы можете приобрести порноигры, которые слишком морально предосудительны для Steam".

Выход игры планировался в апреле через Steam Direct. Ник Статт из The Verge заявил, что репутация Steam как "надежного дистрибьютора всевозможного жестокого, тревожащего игрового контента, который вы не можете легко найти в другом месте" в результате "более кодифицированного подхода Valve " была причиной выбора разработчика для загрузки Rape Day в Steam. Valve заявила в блоге 2018 года, что удалит игры из Steam только в том случае, если они будут признаны незаконными или "откровенным троллингом", последнее из которых ранее использовалось в качестве оправдания для удаления видеоигры-симулятора школьной стрельбы Active Shooter в 2018 году, но что это будет "разрешить все остальное" и что игры в магазине "не будут отражать ценности Valve". Согласно обновлению, опубликованному на странице игры в Steam компанией Desk Plant, процесс проверки игры, который был выполнен Valve вручную, чтобы определить, будет ли она выпущена в Steam, "занял больше времени, чем ожидалось". До того, как она была удалена, игроки смогли добавить игру в свой список желаемого Steam, и игра была помечена как "только для взрослых".

Скандал и отмена 
Игра получила широкую негативную реакцию в Интернете до ее запланированного выхода из-за ее изображения и очевидной пропаганды сексуального насилия в отношении женщин. Было создано множество петиций на Change.org требование не распространять игру; одна петиция, инициированная канадской геймершей Сесилией Козенца, в конечном итоге получила более 128 000 подписей, что делает ее, по состоянию на 2022 год, четвертой по количеству подписей петицией, связанной с видеоиграми, на веб-сайте. Другая петиция получила более трех тысяч подписей и онлайн-поддержку от Change.org исполнительный директор Салли Рагг. Члены британского парламента Ханна Барделл и член парламента Шотландии Шона Робисон призвали правительство Великобритании пересмотреть то, как игра дошла до разработки, в то время как страница игры в Steam была заполнена комментариями с просьбой к Valve принять меры и критикой ее разработчика. Сообщается, что Valve автоматически подвергла цензуре слово "изнасилование" в любых комментариях, сделанных на странице игры.

В сообщении, опубликованном в блоге Steam в марте 2019 года, Valve объявила, что не будет распространять Rape Day из-за того, что игра представляет "неизвестные затраты и риски", и пояснила, что ее политика распространения была "реакционной", требующей от них "подождать и посмотреть, что придет к [им] через Steam Direct". Далее Valve написала: "Мы уважаем желание разработчиков выразить себя ... но этот разработчик выбрал контент и способ его представления, из-за чего нам очень трудно помочь им в этом".

Патрик Шенли из The Hollywood Reporter назвал удаление игры "поляризующим моментом в играх". Заявление Valve было раскритиковано онлайн критиками и потребителями за то, что они не заняли более решительную позицию в отношении игры, причем многие критики предположили, что, похоже, они на самом деле не хотели отменять игру. Натан Грейсон из Kotaku назвал заявление Valve "расплывчатым", "бессмысленным" и "неясным", критикуя политику выпуска компании как "беспорядок". Во время заседания Комитета Палаты общин по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Барделл назвал ответ Steam "прискорбным".  Некоторые пользователи Reddit негативно отреагировали на удаление игры из-за того, что они считали цензурой.

В обновлении, внесенном на страницу игры в Steam перед ее удалением, Desk Plant написали, что они попытаются найти другой способ распространения игры. Он также заявил, что решение Steam было мотивировано тем, что они были "реакционной компанией", а не какой-либо политикой. Desk Plant позже заявил, что он "может согласиться со Steam в том, что [его] игра не подходит для сайта распространения, который ориентирован на широкие массы и детей", и что у него были планы продавать игру со своего собственного веб-сайта.

В 2020 году The Independent назвала игру одной из самых противоречивых видеоигр всех времен.

Примечания 

Отменённые компьютерные игры